

Cinema 
 The Woman – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Giblyn
 The Woman – film del 1915 diretto da George Melford
 The Woman – film del 2011 diretto da Lucky McKee

Pagine correlate 
 Woman